Sejling (parochie), een parochie van de Deense Volkskerk in de Deense gemeente Silkeborg. 
 Sejling (plaats), een plaats in de Deense regio Midden-Jutland, gemeente Silkeborg.